War Horse (film)
War Horse (roman)
War Horse (toneelstuk)

Warhorse, een Britse rockband